Калугино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Калугино — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Калугино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Калугино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Калугино — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Калугино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Калугино — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Калугино — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Калугино — деревня в Красночетайском районе Чувашии.

См. также 
 Калугин
 Калугинская